1. ŽNL Vukovarsko-srijemsku je u sezoni 1997./98. činilo 12 klubova iz Vukovarsko-srijemske županije.

Prvenstvo je osvojio NK Slavonac Komletinci, ali nije izborio promociju u viši rang. Iz lige nitko nije ispao zbog reorganizacije natjecanja, odnosno povećanja broja klubova u 1. ŽNL ulaskom klubova iz Podunavlja, koji su se do ove sezone natjecali u prvenstvu RSK.

Tablica

Izvori 

 Vinkovački List #2292, pristupljeno 26. studenog 2015. godine

1997-98
vukovarsko-srijemska-1